Села:
 Дідовичі — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Ківерцівський район
 Дідовичі — Житомирська область, Звягельський район